Gusii kan syfta på:

 Gusii (folk) – bantufolk 
 Gusii (språk) – bantuspråk